Макфа́дден () — шотландская и ирландская фамилия. Известные носители:

  (также известна под псевдонимом Дженева Холидей; род. 1965) — американская писательница, лауреат премии «Ауди» лучшей женщине-рассказчику (2011) и Американской книжной премии (2017).
 Макфадден, Брайан (род. 1980) — ирландский музыкант, участник поп-группы Westlife, затем сольный исполнитель.
  (род. 1981) — игрок в американский футбол, победитель Супербоула в составе клуба «Питтсбург Стилерз» (2009).
  — ирландский политик, член Палаты представителей (2014—2016) и Сената (2016—2020), сестра Никки Макфадден.
 Макфадден, Гейтс (род. 1949) — американская актриса, кинорежиссёр, кинооператор, танцовщица, хореограф и преподаватель.
  (род. 1964) — австралийский ватерполист и тренер, обладатель Женского кубка мира в качестве тренера сборной Австралии (2006).
  (род. 1987) — игрок в американский футбол в составе клубов Национальной футбольной лиги «Окленд Рэйдерс» и «Даллас Ковбойс».
  (1880—1952) — американский католический священник, первый епископ Янгстауна (1943—1952).
 Макфадден, Джеймс (род. 1983) — шотландский футболист.
 Макфадден, Джеймс (род. 1989) — австралийский автогонщик, чемпион Австралии (2010, 2013) и Мировой серии (2012, 2013, 2017, 2018, 2020) по гонкам на спринткарах.
 Макфадден, Джим (1920—2002) — канадский хоккеист.
  (1916—1991) — американский юрист. председатель Верховного суда штата Айдахо (1959—1982).
  (1947—2013) — американский католический священник, епископ Гаррисберга (2010—2013).
  (род. 1957) — канадский военный моряк, начальник морского штаба (2009—2011).
  (1940—2018) — канадский поэт и писатель, номинант на Премию генерал-губернатора за англоязычную поэзию (1984, 1988, 2009).
 Макфадден, Дэниел (род. 1937) — американский экономист, Нобелевский лауреат.
  (более известен под псевдонимом Кристофер Пайк; род. 1955) — американский детский писатель.
  — американский и новозеландский баскетболист и тренер, чемпион Новой Зеландии в составе клуба «Веллингтон» (1984, 1985, 1987, 1988).
 Макфадден, Керри (ур. Катона; род. 1980) — британская певица, участница группы Atomic Kitten.
 Макфадден, Клэрон (род. 1961) — американская оперная и концертная певица (сопрано).
  (род. 1982/1983) — ирландский игрок в гэльский футбол, чемпион Ирландии в составе команды графства Донегал (2012).
  (род. 1944) — американский бейсболист, игрок Главной лиги бейсбола в составе клуба «Хьюстон Астрос».
  (род. 1990) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Кливленд Браунс».
 Макфадден, Лесли — американский геолог, лауреат премии Кирка Брайана Геологического общества Америки (2017).
 Макфадден, Луис Томас (1876—1936) — американский экономист, противник Федеральной резервной системы.
 Макфадден, Лукас (более известен под псевдонимом Cut Chemist; род. 1972) — американский диджей.
 Макфадден, Майка (род. 2000) — игрок в американский футбол.
  (1885—1958) — ирландский политик, член Палаты представителей (1937—1951) и Сената (1951—1954).
  (род. 1936) — родезийский яхтсмен, участник Олимпийских игр (1964).
  (1930—2007) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Питтсбург Стилерз».
  (род. 1986) — игрок в американский и канадский футбол.
  (род. 1948) — американский волейболист, участник Олимпийских игр (1968).
  — американский модельер, лауреат премии Coty (1976).
  (1962—2014) — ирландский политик, член Сената (2007—2011) и Палаты представителей (2011—2014), сестра Габриэль Макфадден.
  (1815—1875) — американский юрист и политик, делегат в Палате представителей от территории Вашингтон (1873—1875).
  — ирландский политик, член Палаты представителей (1923—1927).
  (род. 1961) — игрок в американский футбол в составе клуба Национальной футбольной лиги «Филадельфия Иглз».
  (род. 1965) — британский политик, член Палаты общин (с 2005).
 Макфадден, Райан — канадский писатель-фантаст, лауреат премии «Аврора» за связанное произведение (2010), фанатское достижение (2012) и рассказ (2014) .
  (род. 1995) — британский боксёр, бронзовый медалист Игр Содружества в наилегчайшем весе (2014, 2018).
  (род. 1937) — американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии за выдающуюся подачу сенсационного материала (1996).
 Макфадден, Роберт — австралийский спортивный ходок, чемпион Австралии в ходьбе на 20 км (1992).
  (1921—1999) — ирландский поэт, главный редактор журнала Rann.
  (род. 1956) — американская тележурналистка, ведущая передач канала ABC Primetime (2003, 2004—2008) и Nightline (2005—2014), лауреат премии Джеральда Лоэба в видеокатегории (2020).
  (род. 1959) — британский актёр, лауреат премии The British Soap Awards в категории «Лучший злодей» (2001) и за выдающиеся достижения (2016).
 Макфадден, Татьяна (род. 1989) — американская спортсменка-инвалид российского происхождения.
  (род. 1987) — американский и грузинский баскетболист, победитель Лиги чемпионов ФИБА в составе клуба «Сан-Пабло Бургос» (2020, 2021).
  (род. 1986) — ирландский регбист, обладатель Кубка Heineken (2011, 2012) и Кубка европейских чемпионов (2018), победитель турнира «Про12/14» (2013, 2014, 2018, 2019) в составе клуба «Ленстер».
  (род. 1942) — ирландский поэт, историк и литературовед.
  (1862—1922) — британский политик, член Палаты общин (1900—1906).
  (род. 1978) — австралийский игрок в регбилиг и тренер, главный тренер клуба Национальной регбийной лиги «Нью Зиленд Уорриорз» (2014—2016).

  (род. 1995) — ирландский футболист, игрок чемпионата Ирландии в составе клуба «Слайго Роверс».

Примечания

См. также